

Ранние типы

Большие лодки серии I

Средние лодки серии RO

Малые лодки серии HA

Минилодки

Транспортные лодки

Транспортные лодки флота

Транспортные лодки армии

Послевоенные лодки

Примечания

Литература 
 
 
 

Япония